Lilla Laxsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Laxsjön, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (0,4 ha)
Lilla Laxsjön, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (10,5 ha)

Se även
Laxsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn